Евгений Котов:
 Котов, Евгений Алексеевич (род. 1955) — советский и российский тренер по боксу.
 Котов, Евгений Валентинович (род. 1978) — украинский футболист.
 Котов, Евгений Петрович (1923—1943) — Герой Советского Союза.